Владимир Кириллович Петченко (28 декабря 1943 — 10 июня 1980) — советский актёр.

Биография 
Владимир Петченко родился 28 декабря 1943 года в городе Куйбышеве. Окончил Государственный институт театрального искусства. Был артистом Рязанского государственного областного театра драмы (1965—1967) и Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (1968—1980).

Первой работой актёра в кино стала роль лейтенанта Алексея в фильме режиссёров Игоря Ветрова, Николая Литуса и Леонида Ризина о лётчиках-истребителях «Дни лётные».

Трагически погиб 10 июня 1980 года во время гастролей театра в городе Благовещенске. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Творчество

Роли в театре

Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой 
 «Лейтенант Шмидт» Давида Самойлова и Виктора Комиссаржевского — Матрос
 «Горное гнездо» Д. Н. Мамина-Сибиряка — Сарматов
 «Конец — делу венец» У. Шекспира — Лафе
 «В порядке исключения» Ю. Виноградова — Рожков
 «Ван Гог» — почтальон
 «Иудушка Головлёв» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина — Иудушка Головлёв
 «Звёзды для лейтенанта» Эдуарда Володарского — Михаил

Фильмография 
 1965 — Дни лётные — Алексей
 1965 — Двадцать лет спустя — Коля
 1969 — Всегда на марше
 1970 — Я — 11-17
 1970 — Море в огне — капитан лидера "Ташкент" В. Н. Ерошенко
 1971 — Клоун — Генка
 1972 — Теория невероятности — лейтенант
 1973 — Месяц в деревне — Матвей
 1979 — Месяц длинных дней
 1979 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на Николо-Архангельском кладбище